Котабару () — портовый город в Индонезии, расположенный на территории провинции Южный Калимантан. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, в северной части острова , на побережье Макасарского пролива. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.
Котабару расположен на расстоянии приблизительно 178 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от Банджармасина, административного центра провинции. В четырёх километрах южнее города расположен аэропорт (ICAO: WAOK).

Население 
По данным официальной переписи 1990 года, население составляло 44 097 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Южного Калимантана